UFC 124: St. Pierre vs. Koscheck 2 var en mixed martial artsgala som hölls av Ultimate Fighting Championship (UFC), den 11 december 2010 i Montréal, Kanada. 

Det var den femte gången galan hölls i Kanada. Tidigare galor i Kanada: UFC 83, UFC 97, UFC 113 och UFC 115).

Resultat

Preliminärt kort

Huvudkort

Bonus
En bonus på $100,000 delas ut till Kvällens match, Kvällens knockout samt Kvällens submission.
Kvällens match: Georges St. Pierre mot Josh Koscheck
Kvällens knockout: Mac Danzig (KO med slag på Joe Stevenson efter 1.54 i rond 1)
Kvällens submission: Mark Bocek (triangelgrepp på Dustin Hazelett) och Jim Miller (knälås på Charles Oliveira). Bocek och Miller fick $50,000 vardera.

2010 i Kanada
Ultimate Fighting Championship-evenemang
Sport i Montréal
Sportåret 2010